Натуральне число 263
 263 рік до нашої ери
 263 рік нашої ери